Helweg, även skrivet Helveg,  är ett danskt efternamn.

Personer med efternamnet Helweg eller Helveg
Personer utan angiven nationalitet är från Danmark

 Agner Helweg (1858–1918), psykiater
 Bent Helweg-Møller (1883–1956), arkitekt
 Frederik Helveg (1816–1901), präst och teolog
 Hjalmar Helweg  (1886–1960), psykiater
 Kristian Helweg (1847–1901), psykiater
 Leopold Helweg (1851–1920), trädgårdsman
 Lilly Helveg Petersen (1911–2005), lärare och politiker (radikale venstre)
 Ludvig Helveg (1818–1883), präst och kyrkohistoriker
 Thomas Helveg (född 1971), fotbollsspelare

Danska efternamn